E10 — европейский маршрут
 Casio Cassiopeia E-10 — бесклавиатурный КПК
 E10 — один из кодов обсерватории Сайдинг-Спринг
 E10 — разновидность ламповых цоколей